Sant kan syfta på:

Haiti 

 Centre (Haiti), departement,

Mongoliet 

 Sant (distrikt i Mongoliet, Selenga), 
 Sant (distrikt i Mongoliet, Övörchangaj), 

Robotskapade Mongolietförgreningar